Long Day's Journey Into Night (toneelstuk), een toneelstuk van Eugene O'Neill
Long Day's Journey Into Night (1962), een film onder regie van Sidney Lumet
Long Day's Journey Into Night (1973), een film onder regie van Peter Wood
Long Day's Journey Into Night (1987), een televisiefilm
Long Day's Journey Into Night (1996), een film onder regie van David Wellington
Long Day's Journey Into Night (2018), een film van Bi Gan